Dit is de wereldranglijst van september 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 2 september 2009.

Mannen 09